Plaats in Indonesië
 Patalan (Jetis), een plaats in het bestuurlijke gebied Bantul in de provincie Jogjakarta
 Patalan (Kota Blora), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Patalan (Kendal), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java